

Geografia 
 Aurdal – comune della Contea di Otter Tail, Minnesota, Stati Uniti d'America
 Nord-Aurdal – comune della contea di Innlandet, Norvegia
 Sør-Aurdal – comune della contea di Innlandet, Norvegia

Persone 
 Synnøve Anker Aurdal – artista tessile norvegese